Noć u muzeju (knjiga), knjiga Milana Trenca
Noć u muzeju, film Shawna Levyja iz 2006. godine
Noć u muzeju 2, film Shawna Levyja iz 2009. godine